Glatzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Glatzer (1942–2009), deutscher Ethnologe
 Christoph Glatzer (* 1975), österreichischer Fußballtrainer
 Gerlinde Glatzer (* 1950), deutsche Tischtennisspielerin
 Helene Glatzer (1902–1935), deutsche Widerstandskämpferin
 Jack Glatzer (Jacob Joseph Glatzer) (* 1939), US-amerikanischer Violinist
 Jocelyn Glatzer, US-amerikanische Filmproduzentin
 Nahum Norbert Glatzer (1903–1990), jüdischer Gelehrter
 Richard Glatzer (1952–2015), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Robert Glatzer (1925–1995), deutscher Baubeamter und Architekt
 Robert Glatzer (Filmkritiker) (1932–2010), US-amerikanischer Filmkritiker
 Wolfgang Glatzer (* 1944), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Glaetzer